Wortgleichung steht für:
Wortgleichung (Linguistik)
Wortgleichung (Chemie)